Григо́рий Я́ковлевич Соко́льников (настоящее имя — Гирш Яковлевич Бриллиа́нт; , Ромны, Полтавская губерния, Российская империя — 21 мая 1939, Верхнеуральск, Челябинская область или Тобольск, Тюменская область, РСФСР, СССР) — советский государственный деятель. 

Член ЦИК СССР 1, 2, 7-го созывов. Член ЦК РСДРП(б) (1917—1919 и 1922—1930), кандидат в члены ЦК (1930—1936). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) (октябрь 1917), кандидат в члены Политбюро (1924—1925).

Биография

Семья и образование 
Родился в еврейской семье. Отец — врач, коллежский советник, владелец аптеки Яков Бриллиант. Мать — Фаня Розенталь, дочь купца первой гильдии. Братья — Владимир и Михаил.

Окончил 5-ю московскую классическую гимназию. Учился на юридическом факультете Московского университета, который бросил в связи с революционной деятельностью. Окончил юридический факультет и курс доктората в области экономики Сорбонны (1914). Владел шестью языками.

Революционер 
В 1905 году вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Участвовал в революционных событиях 1905—1907 годов, в том числе в восстании в Москве в декабре 1905. Являлся партийным пропагандистом в Городском районе, затем входил в состав Сокольнического райкома РСДРП и Военно-технического бюро при московском комитете партии.

Осенью 1906 года Сокольников и Николай Бухарин объединили гимназические кружки в Москве в единую социал-демократическую организацию учащихся. По воспоминаниям активистки организации А. Выдриной-Рубинской:
Душой нашей организации несомненно являлись Брильянт и Бухарин. Первый пользовался среди учащихся исключительным авторитетом благодаря своей серьёзности, знаниям и вдумчивому подходу к работе. Второй был всеобщим любимцем, заражая всех своей бесконечной жизнерадостностью, бодростью и верой в дело.

Осенью 1907 года арестован, в феврале 1909 года приговорён к ссылке на вечное поселение, которую отбывал в селе Рыбном Енисейской губернии. Однако уж через шесть недель после прибытия в это село бежал из ссылки, а вскоре выехал за границу. Поселился во Франции, совмещал учёбу в университете с журналистской деятельностью (участием в издании газеты «За партию») и заведованием рабочим клубом «Пролетарий».

Примкнул к группе «большевиков-партийцев», или «нефракционных большевиков» (Ленин называл их примиренцами), лидерами которой являлись М. К. Владимиров, А. И. Любимов и С. А. Лозовский. Они были сторонниками организационного сближения с меньшевиками-антиликвидаторами, возглавляемыми Г. В. Плехановым, утверждали, что оставаясь большевиками, не согласны с раскольнической тактикой ленинцев, их нетерпимостью к идейным противникам. Сокольников часто встречался с Лениным, который его ценил.

Негативно относился к Первой мировой войне. Жил в Швейцарии, где организовал бюро заграничных групп большевиков-партийцев, работал в Швейцарской социал-демократической партии. Последовательно придерживался «интернационалистических» позиций, близких к точке зрения В. И. Ленина, вместе с которым вернулся в Россию после Февральской революции в «пломбированном вагоне» (апрель 1917). Очень быстро стал одним из лидеров московских большевиков, с апреля 1917 года — член московского комитета РСДРП(б) и фракции большевиков в исполкоме Моссовета. Выступал с резкой критикой в адрес Временного правительства, меньшевиков и эсеров, считая возможным объединение лишь с близкими к большевикам социал-демократами-интернационалистами. Составил проект новой программы большевистской партии.

На VI съезде РСДРП(б) (июль — август 1917) был избран членом центрального комитета партии. Входил в состав исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и ВЦИК Советов. Являлся членом политического бюро ЦК большевистской партии, созданного для подготовки вооружённого восстания против Временного правительства. После прихода к власти большевиков был членом ВЦИК нового состава, редактором газеты «Правда».

Национализация банков и Брестский мир 
В ноябре 1917 года был избран членом Учредительного собрания от Тверской губернии.

С ноября 1917 года руководил национализацией банковской системы страны в качестве помощника комиссара Государственного банка на правах товарища управляющего, руководителя Комиссариата бывших частных банков, члена коллегии Народного комиссариата финансов (Наркомфина). Автор проекта декрета о национализации банков. Сокольников вошёл в состав делегации, которая была направлена в Брест-Литовск для подписания мира. После он сменил Льва Троцкого на посту руководителя делегацией и 3 марта 1918 подписал Брестский мир от имени Советской России.

В мае-июне 1918 года — член президиума Высшего совета народного хозяйства, работал в газете «Правда».

В июне 1918 года вёл переговоры в Берлине по экономическим и правовым вопросам, связанным с Брестским миром.

Участник гражданской войны 

С 1918 года находился на фронтах Гражданской войны, был членом Реввоенсовета 2-й и 9-й армий, Южного фронта. В 1919—1920 годах — командующий 8-й армией: не имевший военного образования и опыта самостоятельного командования Сокольников был назначен на этот пост для укрепления доверия личного состава к начальству, после того, как часть работников штаба в условиях наступления Вооружённых сил Юга России дезертировали, а некоторые из них перешли на сторону белых. Показал себя хорошим организатором — под его командованием армия перешла в контрнаступление, совершила тяжёлый переход от Воронежа до Ростова-на-Дону, завершившийся взятием этого города. Затем она, совершив быстрый обходной манёвр, вышла к Новороссийску, что означало окончательное поражение деникинской армии. За военные заслуги был награждён орденом Красного Знамени.

Занимая посты в Красной армии, Сокольников негативно относился к политике «расказачивания», проводимой рядом партийных и советских работников и направленной на уничтожение казачества. Поддерживал казачьего красного командира (бывшего войскового старшины) Филиппа Миронова, которого взял под защиту после приговора к расстрелу по обвинению в восстании против советской власти. Последовательный противник «партизанщины», сторонник строительства Красной армии на регулярной основе с использованием военных специалистов. Так ещё в 1919 году выступая на VIII съезде РКП(б) Сокольников смело указал на положительное влияние, которое оказывают военспецы в работе военного комиссариата.

В 1920 году — командующий Туркестанским фронтом, председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК и председатель Туркбюро ЦК ВКП(б). Руководил утверждением советской власти в Туркестане, борьбой с «басмаческим» движением, проведением в короткие сроки в Туркестане денежной реформы — заменой местных обесцененных денежных знаков (туркбон) на общесоветские деньги. Во время его работы в регионе была отменена продразвёрстка (раньше, чем в целом по стране), которая была заменена продналогом, разрешена свободная торговля на базарах, освобождены из тюрем представители исламского духовенства, заявившие о своей политической лояльности. Позднее аналогичный набор мер был реализован в общероссийском масштабе в рамках НЭПа («Новой экономической политики»), одним из главных проводников которого позднее был Сокольников.

Практически весь 1921 год не участвовал в активной политической деятельности из-за тяжёлой болезни, находился на лечении в Германии, где ему была сделана операция.

Боевая деятельность командарма-8 была высоко отмечена Реввоенсоветом Республики: приказом № 150 от 12.04.1920 г. Сокольников, награждён орденом Красное Знамя РСФСР.

Народный комиссар финансов 
Вернулся к работе осенью 1921 года, когда был назначен членом коллегии Наркомфина, в 1922 году стал заместителем народного комиссара финансов и фактически возглавил это ведомство (нарком, Николай Крестинский, одновременно был полпредом РСФСР в Германии и постоянно находился в Берлине). В этот период страна переживала финансовый кризис, к 1921 году рубль по сравнению с довоенным временем обесценился в 50 тысяч раз, средние цены на товары увеличились более чем в 97 тысяч раз. Осенью 1922 Сокольников официально стал наркомом финансов РСФСР, а после образования народного комиссариата финансов СССР в июле 1923 возглавил это учреждение (занимал пост наркома финансов СССР до января 1926).
«…наш милый, талантливый и ценнейший т. Сокольников в практике торговли ничего не смыслит. И он нас погубит, если ему дать ход» (В. И. Ленин в письме Л. Б. Каменеву)

В начале 1920-х годов с отдельными лекциями выступал в МФЭИ. Летом 1922 года участвовал в Гаагской конференции. В 1922—1924 годах руководил проведением денежной реформы, последовательный приверженец создания устойчивой валюты. Опирался в проведении финансовой политики на профессионалов, в том числе на специалистов из государственного аппарата царской России и учёных, по его инициативе Конъюнктурный институт под руководством Н. Кондратьева вошёл в структуру Наркомата финансов.

Во время его пребывания на посту наркома в СССР была введена в обращение твёрдая валюта — «червонец», приравненная  золотой монете царской чеканки и обеспеченная на 25 % своей стоимости золотом, другими драгоценными металлами и иностранной валютой и на 75 % — легко реализуемыми товарами и краткосрочными обязательствами. Весной 1924 в обращение поступили казначейские билеты. Началась чеканка серебряной разменной и медной монеты. В 1925 году советский червонец официально котировался на биржах ряда стран (в том числе Австрии, Турции, Италии, Китая, Эстонии, Латвии, Литвы), а операции с ним проводились в Великобритании, Германии, Голландии, Польше, США и многих других странах.

Во время пребывания Сокольникова на посту наркома финансов была создана система банковских учреждений во главе с Государственным банком, начали проводиться государственные кредитные операции (краткосрочные и долгосрочные займы), ликвидировано натуральное налоговое обложение и создана система денежных налогов и доходов, созданы Госстрах и государственные трудовые сберкассы, дифференцированы государственный и местные бюджеты, выработаны нормы советского бюджетного права, введены финансовая дисциплина и отчётность. Таким образом, в СССР была создана нормальная финансовая система.

Сторонник жёсткой финансовой политики, противник нереальных хозяйственных планов и ускоренного развития промышленности с помощью инфляционных механизмов, которое могло привести к крушению национальной валюты. Приверженец «медленного, постепенного и осторожного осуществления социализма на деле». Заявлял, что если у нас возле Иверской часовни на стене написано: «Религия — опиум народа», то я бы предложил возле ВСНХ повесить вывеску: «Эмиссия — опиум народного хозяйства».

Был противником монополии внешней торговли. Рассматривал советскую экономику как часть мирового хозяйства. Полагал, что экономический и финансовый подъем Советской России возможен в короткий срок, только если она сумеет хозяйственно примкнуть к мировому рынку и опереться на широкую базу сравнительно примитивного товарного хозяйства в России.

Внутрипартийная борьба 
В июне 1924 — декабре 1925 года — кандидат в члены Политбюро ВКП(б). В 1925—1926 годах участвовал в деятельности «новой оппозиции» в партии, лидерами которой были Лев Каменев и Григорий Зиновьев, выступал за коллективное руководство партией, высказывал сомнения в необходимости сохранения поста генерального секретаря ЦК ВКП(б), который занимал Иосиф Сталин.

В октябре 1925 года, накануне пленума ЦК, вместе с Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и Н. К. Крупской подписал заявление, обвинявшее большинство ЦК в «либеральном» отношении к «правым» настроениям в партии. Сокольников осудил лозунг Н. И. Бухарина «Обогащайтесь!» и предложил изменить сельскохозяйственный налог, чтобы «бедняки совсем не подлежали бы обложению, чтобы обложение середняцких слоев деревни было минимальным, чтобы налог в большей степени был переложен на тех, которые могут больше платить». Поскольку экономические взгляды Сокольникова расценивались как «правые», Троцкий назвал его участие в оппозиции «примером чисто личной беспринципности и в то же время величайшим курьёзом». По важнейшим экономическим вопросам, по словам Троцкого, Сокольников «сочувствовал скорее правому крылу партии, чем левому», и «никогда не входил в объединенный оппозиционный центр», сохраняя за собой «полную свободу действий». Историк В. Л. Генис видит причину блокирования Сокольникова с Зиновьевым и Каменевым в стремлении к сохранению коллективного руководства партией и отстранению Сталина с поста генерального секретаря ЦК ВКП(б).

Окончательно от левой оппозиции отошёл летом 1927 года, объяснив это обострением международного положения СССР. На XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 он был вновь избран членом ЦК. Во время Пленума ЦК в июле 1928 года, ещё надеясь добиться отстранения Сталина с поста генерального секретаря ЦК, по инициативе Бухарина организовал его встречу с Каменевым, чтобы заручиться поддержкой бывших руководителей «левой» оппозиции в борьбе против сталинской группы. В феврале 1929 партийному руководству стало известно содержание этих бесед, Бухарин и Сокольников были вынуждены оправдываться.

На пленуме ЦК в ноябре 1928 года счёл нужным отмежеваться от «правого уклона». На ноябрьском пленуме 1929 года заявил, что после принятия в июле 1928 года решений о повышении хлебных цен и отмене чрезвычайных мер против крестьянства и после услышанного от Бухарина во время разговора с Каменевым, он более «не считал правильной ту линию, которую вёл Бухарин», и их политические отношения были порваны.

По словам дочери Г. Г. Тартыковой-Сокольниковой, «отец очень резко выступал против коллективизации. Сокольников считал, что Россия – страна сельскохозяйственная, и ни в коем случае нельзя разорять деревню. Это он писал в 1925-28 годах.»

Продолжение государственной службы 
После поражения оппозиции отошёл от неё, потеряв пост наркома финансов, при этом сохранив возможность занимать значимые посты в государственном аппарате, но утратив реальное политическое влияние. В 1926—1928 годах — заместитель председателя Госплана СССР, был сторонником пропорционального развития лёгкой и тяжёлой промышленности. В 1928—1929 годах — председатель Нефтесиндиката СССР. В 1929—1932 годах — полпред (посол) СССР в Великобритании, с 1932 года — заместитель народного комиссара иностранных дел. В 1930 году утратил пост члена ЦК партии, будучи переведён в кандидаты в члены ЦК. В январе 1934 года был подвергнут резкой критике на Московской партийной конференции за «ошибки в области индустриализации» — в частности, Лазарь Каганович заявил, что простая колхозница политически грамотнее «учёного» Сокольникова.

В 1935 году был назначен на пост первого заместителя наркома лесной промышленности СССР, что выглядело явным понижением по сравнению с теми должностями, которые он занимал ранее.

Арест и суд 
26 июля 1936 года арестован по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», в том же месяце опросом исключён из состава кандидатов в члены ЦК и из партии. Протоколы допросов Г. Я. Сокольникова от 1 августа и 4 октября 1936 года. Во время следствия, как и другие обвиняемые, был подвергнут сильному давлению; в то же время Сокольникову, по некоторым данным, обещали, что его жена Галина Серебрякова останется на свободе и сможет заниматься писательской деятельностью (обещание выполнено не было). Об этом свидетельствуют воспоминания Серебряковой о том, что её мать вызвали на Лубянку и принудили написать письмо Сокольникову о том, что с её дочерью всё в порядке. В результате на открытом судебном процессе был вынужден оговорить себя и 30 января 1937 года приговорён к 10 годам тюрьмы.

Убийство 
По официальной версии 21 мая 1939 года убит заключёнными в Верхнеуральском политизоляторе.

Однако при расследовании, проведённом ЦК КПСС и КГБ в 1956—1961 годы, бывшие оперуполномоченные работники НКВД Федотов и Матусов показали, что убийство Сокольникова (как и Карла Радека за два дня до этого) было произведено под руководством старшего оперуполномоченного НКВД Кубаткина, действовавшего по прямому указанию Л. П. Берии и Б. З. Кобулова.

В Тобольскую тюрьму, где сидел Сокольников, приехал оперуполномоченный секретно-политического отдела Шарок. Вместе с начальником тюрьмы Флягиным, а также осуждённым по Кировскому делу бывшим сотрудником НКВД Лобовым, 21 мая 1939 года они совершили убийство Сокольникова.

Реабилитация 
12 июня 1988 года Григорий Сокольников был посмертно реабилитирован Пленумом Верховного суда СССР. 16 декабря того же года Комиссией партийного контроля при ЦК КПСС восстановлен в КПСС.

Семья 
Был женат трижды, официально оформив лишь последний брак. В каждом браке родилось по одному ребёнку.
 Первая жена — Фаина Матвеевна Зархи (1889 — ?).
 Сын Евгений Зархи (1914—1985).
 Вторая жена — архитектор Мария Васильевна Щекотихина.
 Сын от этого брака: Михаил Григорьевич Червонный (1923—1980), — получил, по желанию отца, фамилию Червонный, в честь введения в СССР новой денежной единицы — червонца.
 Третья жена — Галина (1905—1980), урождённая Бык-Бек, в первом браке Серебрякова, сохранила фамилию первого мужа и после вступления в брак с Сокольниковым — писательница, дочь большевиков, бывшая жена видного партийного работника Леонида Серебрякова. После ареста мужа также была арестована, восемнадцать лет находилась в лагерях и ссылке.
 Дочь — Гелиана (Лана) Сокольникова (родилась в 1934; в замужестве — Тартыкова), была в ссылке вместе с матерью.

Память о Сокольникове 
По мнению петербургского историка Никиты Елисеева, именно Сокольников послужил прототипом героя романа «Доктор Живаго» Павла Стрельникова — фанатичного приверженца идеи построения коммунизма любой ценой.

В течение долгих лет имя Сокольникова упоминалось в советской исторической литературе в негативном контексте (как «оппозиционера»), его труды не переиздавались, роль в проведении денежной реформы замалчивалась. Ситуация изменилась после официальной реабилитации Сокольникова в 1988 году. В ряде историко-экономических работ высоко оценивалось его участие в проведении НЭПа, в 1991 году вышел в свет сборник экономических работ Сокольникова.

В последующие годы он воспринимался как пример успешного руководителя финансового ведомства, выступающего с ярко выраженных антиинфляционных позиций. Так, либеральный экономист Борис Фёдоров, будучи министром финансов в 1990-е годы, поместил в своей приёмной табличку с лозунгом Сокольникова: «Эмиссия — опиум для народного хозяйства». В 2006 был переиздан один из основных трудов Сокольникова — «Финансовая политика революции».

Б. Г. Бажанов писал о Сокольникове: Один из самых талантливых и блестящих большевистских вождей. Какую бы роль ему ни поручали, он с ней справлялся. <…> На съезде 1926 г. был единственным оратором, требовавшим с трибуны съезда снятия Сталина с поста генерального секретаря. Это ему стоило и поста наркома финансов, и членства в Политбюро. На XV съезде партии, когда Сталин наметил свой преступный курс на коллективизацию, Сокольников выступил против этой политики и требовал нормального развития хозяйства, сначала лёгкой промышленности (Бажанов Б. Г. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990. С. 122).

Как отмечалось выше, в течение своей жизни Сокольников оказывал посильную помощь и поддержку многим бывшим военспецам. Одним из примеров может послужить военспец Г. Горчаков, оказавшийся без средств к существованию после увольнения из РККА. Тогда, благодаря вмешательству Сокольникова беспартийный специалист был устроен на работу в Наркомфин.

Труды 
 Государственный капитализм и новая финансовая политика: Сборник статей. М., 1922.
 Государственный кредит в Советской России. М., 1923.
 Проблемы финансового строительства. М., 1923.
 Бюджет и валюта. М., 1924.
 Денежная реформа и пути её закрепления. М., 1924.
 От дензнака к твердой валюте. М., 1924.
 Денежная реформа. М., 1925.
 Осенние заминки и проблемы хозяйственного развертывания. М., 1925.
 Пройденный путь и новые задачи. М., 1925.
 Советская финансовая система и задачи советского строительства. М., 1925.
 Финансовая политика революции. Т. 1 — 3. М., 1925—1928 (переиздание в двух томах — М., 2006).
 Основы финансовой системы СССР. М., 1930.
 Финансовая наука. Т. 1, 2. М., 1930.
 Новая финансовая политика: на пути к твёрдой валюте /Составитель и автор вступительной статьи «Упрямый нарком с Ильинки» В. Л. Генис. — М., 1991; 1995; 2003.

Примечания

Литература 
 Глейзер М. М. Советский червонец. СПб., 2007, 120 с.
 Глейзер М. М. Советские монеты. СПб., 2011, 196 с.
 Густерин П. В. Советско-британские отношения между мировыми войнами. — Саарбрюккен. — 2014. — ISBN 978-3-659-55735-4.

Ссылки 
 
 Биография /вебархив/
 
 Серебрякова Г. И. Смерч // Воспоминания о ГУЛАГе на сайте Сахаров-центра
 Как убили главного финансиста СССР. 80 лет назад произошло убийство первого наркома финансов СССР Сокольникова // Газета.Ru, май 2019

Брестский мир
Выпускники 5-й Московской гимназии
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС
Командующие фронтами РККА в Гражданской войне
Марксисты
Большевики
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты VII конференции РСДРП
Делегаты VIII конференции РКП(б)
Делегаты IX конференции РКП(б)
Делегаты X конференции РКП(б)
Делегаты XI конференции РКП(б)
Делегаты XII конференции РКП(б)
Делегаты XIII конференции РКП(б)
Делегаты XIV конференции РКП(б)
Делегаты XV конференции ВКП(б)
Делегаты XVI конференции ВКП(б)
Народные комиссары финансов РСФСР
Народные комиссары финансов СССР
Политики, известные под псевдонимами
Послы СССР в Великобритании
Работники Госплана СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Революционеры России
Революционеры Украины
Репрессированные по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра»
Убитые политики
Убитые в результате операций советских спецслужб
Умершие в тюрьмах СССР
Умершие в Тобольске
Члены ВЦИК
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦИК СССР
Кандидаты в члены Президиума ЦИК СССР
Выпускники Парижского университета
Доктора экономических наук
Юристы по алфавиту
Убитые в местах лишения свободы
Убитые в СССР
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации